Het ATP-toernooi van Valencia 2012 (met de officiële naam Valencia Open 500) werd van 21 tot en met 28 oktober gespeeld in de Spaanse stad Valencia. De wedstrijden werden gespeeld op indoor hardcourt in het Ciutat de les Arts i les Ciències.

De titelverdediger in het enkelspel, Marcel Granollers, strandde in de kwartfinale. In de finale versloeg de Spanjaard David Ferrer de Oekraïner Oleksandr Dolgopolov. De titelverdedigers in het dubbelspel, de broers Bob en Mike Bryan zijn niet van de partij. In de finale won het Oostenrijks/Braziliaanse duo Alexander Peya/Bruno Soares van het Spaanse koppel David Marrero/Fernando Verdasco.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Valencia
ATP-toernooi van Valencia